Farno ima više značenja:
 Farno, Ascoli Piceno
 Farno, Potenza